Gut ou guts pode se referir a:

GUT — sigla para gravidade, urgência e tendência — ferramenta usada em planejamento estratégico/qualidade
gut — código ISO 639-3 da língua maléku jaíka ou guatuso, da Costa Rica

 Ficção
Guts ou Gatts — o protagonista do mangá e anime Berserk de Kentaro Miura

 Geografia
Rio Gut, Jamaica

 Música
GUT (banda) — banda de grindcore alemã

 Pessoas
 Alina Gut, política polaca/polonesa
 Andrzej Gut-Mostowy, político polonês

Desambiguação